Valje ima više značenja:
 Valje (Kazerta)
 Valje (Izernija)
 Valje (Ređo Emilija)